Knicks steht für:

 Knicks (Geste), eine Höflichkeitsform
 New York Knicks, eine Basketballmannschaft
 Knick, die Bezeichnung für Wallhecken besonders in Schleswig-Holstein